Nereida puede referirse a:

Monumentos 
 Monumento de las Nereidas, edificio sepulcral descubierto en la antigua ciudad licia de Janto, en la actual Turquía.
 Fuente Monumental Las Nereidas en Buenos Aires, Argentina.

Personajes 
 Las nereidas, ninfas del mar hijas de Nereo, en la mitología griega.
 Nereida de Epiro, hija del rey Pirro y luego reina de Siracusa.

Satélites 
 Nereida, un satélite del planeta Neptuno.

Zoología 
 Nereidas, una familia de anélidos poliquetos del orden Aciculata.